Balrog Macula  es la más grande de los «Brass Knuckles», una serie de regiones oscuras ecuatoriales en Plutón .

Es la superficie ecuatorial oscura más grande de Plutón después de la Cthulhu Macula, y está ubicada en el medio del hemisferio anterior.

Lleva el nombre de los balrogs, una raza de demonios en la ficción de JRR Tolkien.

Referencias 

Wikipedia:Artículos con coordenadas en Wikidata

Enlaces externos